Цыбульник — фамилия. Известные носители:
 Цыбульник, Василий Тихонович (1914—1979) — полный кавалер ордена Славы.
 Цыбульник, Суламифь Моисеевна (1913—1996) — советский кинорежиссёр.

См. также 
 Цыбульники